Landtagswahlkreis 98 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Varel (1982 bis 2003)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Lippe II – Herford III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Lippe II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Münster I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Bottrop (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen-Nord (1947 bis 1962)